Simon Roberts kan onder meer verwijzen naar:
 Simon Roberts (fotograaf)
 Simon Roberts (zakenman)